Chapelle Sainte-Catherine est la désignation de plusieurs chapelles :

En Angleterre
 Chapelle Sainte-Catherine d’Abbotsbury, dans le Dorset

En Belgique
 Chapelle-Sainte-Catherine, ancienne commune qui a fusionné avec Pervyse qui a elle-même été fusionnée avec Dixmude
 Chapelle Sainte-Catherine de Hauthem

En France
 Chapelle Sainte-Catherine de Hombourg-Haut, en Moselle
 Chapelle Sainte-Catherine de Lizio, dans le Morbihan
 Chapelle Sainte-Catherine de Meslan, dans le Morbihan
 Chapelle Sainte-Catherine-d'Alexandrie à Clis en Loire-Atlantique.
 Chapelle Sainte-Catherine à Baixas, dans les Pyrénées-Orientales

A Malte 
 Chapelle Sainte-Catherine d'Attard

Voir aussi 
 

Catherine
~